Kimon peut faire référence à:

En tant que prénom masculin
 Kimon Georgiev (1882-1969) est une personnalité politique bulgare
 Kimon Nicolaides (1891–1938) est un artiste américain
 Kimon Loghi (1873-1952) est un peintre roumain
 Kimon Taliadoros (1968- ),	un joueur de football australien

En tant que nom
 Daniel Kimon (1860-19..) est un journaliste français

Marine
 HM Kimon (D42) est un ancien destroyer de la classe Fletcher: le  ; lancé en 1942 ; a servi sous le nom de Z-2 (D171) dans la marine ouest-allemande de 1959 à 1981 ; acquis par la marine grecque en 1981 ; retiré et mis au rebut en 1993.